Крайхталь () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ. Население составляет 14 839 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 80,56 км². Официальный код — 08 2 15 097.

Город подразделяется на 9 городских районов.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга